rapsod – fragment epopei lub samodzielny utwór epicki o patetycznym charakterze
 rapsodowie – w starożytnej Grecji wędrowni śpiewacy recytujący poematy epickie